Tetovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Tetovo (distrikt), Ruse, Obsjtina Ruse,

Nordmakedonien 

 Tetovo (kommunhuvudort), Opsjtina Tetovo, 
 Tetovo (kommun),